Reciben este nombre en México dos plantas:
 la amarantácea Dysphania ambrosioides; y
 la asterácea Bidens aurea.